

Cinema 
 Cherry Bomb – film del 2011 diretto da Kyle Day
 Cherrybomb – film del 2009 diretto da Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn

Musica 
 Cherry Bomb – singolo di John Mellencamp del 1987
 Cherry Bomb – singolo dei The Runaways del 1976
 Cherry Bomb – album di Tyler, the Creator del 2015
 Cherry Bomb – EP degli NCT 127 del 2017
 Cherry Bomb – gruppo musicale punk rock tedesco

Persone 
 Cherry Bomb – wrestler canadese